Magnus Andersson (ur. 1958) – szwedzki piłkarz, uczestnik Mistrzostw Świata w 1978 
 Magnus Andersson (ur. 1966) – szwedzki piłkarz ręczny, mistrz świata z 1990 i 1999, srebrny medalista olimpijski z 1996, 2000 i 2004
 Magnus Andersson – szwedzki muzyk
 Magnus Andersson (ur. 1974) – szwedzki polityk
 Magnus Andersson (ur. 1981) – szwedzki piłkarz